Chanler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Chanler-Berat (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 John Winthrop Chanler (1826–1877), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Josephine Chanler (1906–1992), US-amerikanische Mathematikerin
 Lewis Stuyvesant Chanler (1869–1942), US-amerikanischer Politiker
 Robert Winthrop Chanler (1872–1930), US-amerikanischer Künstler
 Theodore Ward Chanler (1902–1961), US-amerikanischer Komponist
 William A. Chanler (1867–1934), US-amerikanischer Forscher und Politiker

Siehe auch:
 Chandler